Angelfish è il settimo album di inediti del gruppo musicale inglese And Also the Trees, pubblicato nel 1996.

Tracce

Collegamenti esterni